L'alfabet croat és un alfabet derivat del llatí que fa servir el croat. Va ser creat per Ljudevit Gaj, per això se'l coneix també amb el nom de gajica.

Taula de l'alfabet

Bibliografia

Referències 

croat
croat